Casernes Generals del Führer (del seu nom en alemany Führerhauptquartiere), nom comú de les diverses seus utilitzades per Adolf Hitler
 Florida Historical Quarterly, revista acadèmica sobre història de Florida publicada per la Florida Historical Society